LM o lm pueden referirse a:

 Lumen (símbolo: lm), unidad del Sistema Internacional de Unidades para medir el flujo luminoso.
 Módulo lunar (Lunar Module, en inglés), vehículo espacial de dos etapas diseñado para el alunizaje durante el programa Apolo.
 Los Mochis, ciudad al norte del estado de Sinaloa (México).
 Leathermouth, banda estadounidense de hardcore punk.
 Luis Miguel, cantante mexicano.
Lenguaje de Marcas

Siglas